Щогла — вертикальне рангоутне дерево на кораблі
 Щогла — висотна споруда (стовп, тичка, металева або залізобетонна конструкція), що має різне технічне призначення:
 Причальна щогла
 Радіощогла (або радіовежа) — споруда з розміщеними приймаючими або передаючими антенами та іншим обладнанням
 Метеорологічна щогла
 Трамвайна щогла
 Щогла — скасоване сузір'я південного неба

Посилання